Превессе́н-Моэ́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Ферне-Вольтер. Округ коммуны — Жекс.

Код INSEE коммуны — 01313.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-востоку от Парижа, в 115 км северо-восточнее Лиона, в 70 км к востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 5980 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 4025 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 3056 были экономически активными, 969 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 66,9 %). Из 3056 активных жителей работали 2806 человек (1465 мужчин и 1341 женщина), безработных было 250 (121 мужчина и 129 женщин). Среди 969 неактивных 376 человек были учениками или студентами, 196 — пенсионерами, 397 были неактивными по другим причинам.

Основная площадка ЦЕРН.

Достопримечательности 
 Церковь Успения (XIII век). Исторический памятник с 1982 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн